Dabajuro puede referirse a:

 Dabajuro (ciudad), localidad del estado Falcón, Venezuela.
 Dabajuro (municipio), municipio del estado Falcón, Venezuela.
 Batalla de Dabajuro, enfrentamiento militar ocurrido cerca a dicha localidad venezolana.